Imatsiaq bezeichnet:
 Imatsiaq (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Imatsiaq (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland